Kalendarz wieczny, także kalendarz perpetualny – tabela lub wzór pozwalająca w prosty sposób odnaleźć określony dzień tygodnia w kalendarzu gregoriańskim dla każdej daty w postaci dzień miesiąca, miesiąc, rok. Przy pomocy wiecznego kalendarza nie ma możliwości obliczenia np: roku na podstawie daty w postaci: dzień tygodnia, dzień miesiąca - gdyż dni tygodnia dla danego dnia miesiąca powtarzają się acyklicznie w kalendarzu gregoriańskim.

Uniwersalny wzór Zellera dla lat 1 - 9999 n.e. 
Kalendarz stuletni daje sprowadzić się do dość prostego algorytmu, który w pierwotnej wersji został zaproponowany przez Christiana Zellera w kolejnych publikacjach, które ukazywały się w latach 1882-1886 (m.in. w Acta Mathematica, vol.9 (1886-1887), pp.131-6).

Algorytm Zellera został uproszczony przez matematyka Mike'a Keitha do postaci:
 dzień tygodnia = ([23m/9] + d + 4 + y + [z/4] + [z/100] + [z/400] - c) mod 7
 gdzie
 [ ] oznacza część całkowitą liczby
 mod – funkcja modulo (reszta z dzielenia)
 m – numer miesiąca () (od stycznia = 1 do grudnia = 12)
 d – numer dnia () miesiąca
 y – rok ()
 z – rok z poprawką: z = y - 1 jeżeli m < 3; z = y, jeżeli m >= 3
 c – korekta (): c = 0, jeżeli m < 3; c = 2, jeżeli m >= 3
 dni tygodnia ze zbioru {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, gdzie: 0 – wtorek, 1 – środa, 2 – czwartek, 3 – piątek, 4 – sobota, 5 – niedziela, 6 – poniedziałek

Zaletą wzoru Mike'a Keitha jest możliwość zapisania go w języku programowania C w jednej linii liczącej raptem 45 znaków:

 (d+=m<3?y--:y-2,23*m/9+d+4+y/4-y/100+y/400)%7
która to linia kodu generuje wartość kodującą dzień tygodnia od wtorku (0) do poniedziałku (6)

Aby ten wzór był poprawny dla lat od 1 do 1582 trzeba uwzględnić różnicę pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoriańskim, 
która wynosi C - C div 4 - 2 (po przesunięciu początku roku do 1 marca)

Wzór ten został opublikowany w Journal of Recreational Mathematics, Vol. 22, No. 4, 1990, p. 280.

Implementacja w Pascalu 
Zapis w języku Pascal algorytmu obliczania dnia tygodnia w kalendarzu gregoriańskim (bez ww. poprawki dla kalendarza juliańskiego):
function dzien_tygodnia(Year,Month,Day:word):string;
var M,C,D,N:integer;
const week:array[0..6]of string[12]=('Niedziela','Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota');
begin
	M := 1 + (Month + 9) mod 12 ; if M>10 then Dec(Year) ;
	C := Year div 100 ; D := Year mod 100 ;
	N := ((13*M-1) div 5 + D + D div 4 + C div 4 + 5*C + Day) mod 7 ;
	dzien_tygodnia:=week[N];
end;
 gdzie Month, Day = numer miesiąca i dnia miesiąca, Year = czterocyfrowy zapis roku, N = kod dnia tygodnia poczynając od niedzieli (0) do soboty (6),
 mod = funkcja modulo, div = funkcja dzielenia liczb całkowitych bez reszty z zaokrągleniem w dół, if ... then - funkcja warunkowa

Często wzór Zellera jest podawany w formie, w której występuje wartość 2*C zamiast 5*C, która to forma prowadzi jednak przy niektórych latach do wartości N - ujemnych oraz nie sprawdza się dla niektórych dat.

Implementacja w C 
Oto funkcja napisana na podstawie algorytmu Zellera
char* week[7]={"Poniedzialek","Wtorek","Sroda","Czwartek","Piatek","Sobota","Niedziela"};
int zeller(int d,int m,int y,int s){
int Y,C,M,N,D;
M=1+(9+m)%12;
Y=y-(M>10);
C=Y/100;
D=Y%100;
if (s!=0) N=((13*M-1)/5+D+D/4+C/4+5*C+d)%7;
else N=((13*M-1)/5+D+D/4+6*C+d+5)%7;
return (7+N)%7;
} 
Oto funkcja napisana na podstawie analizy tablic 
zamieszczonych w Małej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1959 r.
char* week[7]={"Poniedzialek","Wtorek","Sroda","Czwartek","Piatek","Sobota","Niedziela"};

int dow(int m, int d, int y, int s)
{
  int mon[12]={0,1,1,2,5,6,2,3,4,0,1,4};
  int leap;
  int a,b,c;
  leap=(s==0&&y%4==0||s!=0&&(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0));
  a=(y%100)%28;
  b=(s==0)*(4+(y%700)/100+2*(a/4)+6*((!leap)*(1+(a%4))+(leap)*((9+m)/12)))%7+
    (s!=0)*(2*(1+(y%400)/100+(a/4))+6*((!leap)*(1+(a%4))+(leap)*((9+m)/12)))%7;
  c=(3*mon[m-1]+d)%7;
  return (c+6*b)%7;
}
Funkcja zwraca indeks do tablicy "week". Parametr s oznacza styl 
 s==0 dla stylu juliańskiego 
 s!=0 dla stylu gregoriańskiego

Implementacja w Ocamlu 
Oto funkcja napisana na podstawie wzoru Mike'a Keitha:
type date = {day : int; month : int; year : int;}
;;

(* funkcja zwraca dzień tygodnia na podstawie podanej daty,
   przy czym: 0 - niedziela, 1 - poniedziałek, ..., 6 - sobota *)
let weekday
    (time : date) =
  let z = if time.month < 3 then time.year - 1 else time.year in
  let x = 
    ((23 * time.month) / 9) + time.day + 4 + time.year + (z / 4) - (z / 100) + (z / 400)
  in
  if time.month < 3 then x mod 7 else (x - 2) mod 7
;;

Kalendarze stuletnie 
Na podstawie wzoru Zellera można w prosty sposób utworzyć tabele, które bywają nazywane kalendarzami stuletnimi choć mogą one praktycznie obejmować dowolny okres. Przykładowy "kalendarz stuletni" (a właściwie stuczterdziestoletni) dla lat 1901-2040:

Bibliografia 
  na stronie Dr J R Stockton.

Kalendarze